

Persone 
 Giovanni Capellaro – politico italiano
 Natale Capellaro – ingegnere honoris causa italiano, progettista di macchine da calcolo meccaniche
 Vittorio Capellaro – produttore cinematografico, regista, attore cinematografico sceneggiatore italiano

Altro 
 Passerella Natale Capellaro – ponte ciclopedonale di Ivrea in Piemonte